La temporada 2011 de Fórmula 3 Euroseries, es el noveno año del campeonato. Roberto Merhi se proclama campeón de la temporada a falta de 3 carreras por disputarse, habiendo dominando la temporada y terminando casi siempre por encima del 5º lugar. Segundo es Marco Wittmann y tercero	Daniel Juncadella. Prema Powerteam se proclama campeonato de escuderías.

Escuderías y pilotos

Calendario 
 Un calendario provisional de 9 rondas fue anunciado el 16 de octubre de 2010. 7 de las 9 tendrán el soporte del DTM, con rondas adicionales en Le Castellet y Silverstone en soporte de las Le Mans Series. Las series adoptan el formato de la Fórmula 3 Británica en 2010, con tres carreras en cada fin de semana, dos el sábado y una el domingo.

Resultados

Campeonato de pilotos

Campeonato de escuderías

Copa de Naciones

Véase también 
 Temporada 2011 del Trofeo Internacional de Fórmula 3

Referencias 

Deportes de motor en 2011
Temporadas de Fórmula 3 Euroseries